Janine steht für:

 Janine, weiblicher Vornamen
 Janine (Lied), Lied von Bushido
 Janine (Film), Film von Maurice Pialat
 Janine feiert Weihnachten, Erzählung von Werner Wollenberger

Siehe auch:
 Janin
 Janina (Begriffsklärung)